Glandorf peut faire référence à :

Toponyme 

 Glandorf, municipalité allemande du land de Basse-Saxe.
 Glandorf, village dans l'État de l'Ohio.

Patronyme 

 Holger Glandorf (1983-), handballeur allemand,
 Jost Hermann Glandorf, orfèvre germano-balte,
 Lambert Glandorf, peintre allemand actif au ,
 Maria Glandorf (1952-), sculptrice et installatrice néerlandaise.